Виктор Степанович Ефремов: Ефремов, Виктор Степанович (? — ?) — советский футболист.
 Ефремов, Виктор Степанович (род. 1955) — российский учёный-экономист.